Llista dels 312 municipis del departament francès del Nièvre (58).

Nièvre